One Piece: Defeat the Pirate Ganzak! — односерийная OVA, снятая по мотивам манги Эйитиро Оды «One Piece» на студии Production I.G в рамках акции в честь тридцатилетия журнала Shonen Jump «Jump Super Anime Tour '98». OVA была выпущена в июле 1998 на VHS-кассетах и не переиздавалась на других носителях. Через год после выпуска OVA, 3 июня 1999, издательство Shueisha выпустило одноимённую однотомную мангу.

В OVA есть ряд различий с последующим телесериалом: в подборе актёров, озвучивающих главных героев, в деталях, касающихся мира произведения. Например, упомянуты Гранд Лайн и Красноволосый Шанкс, но «резиновость» Луффи (дарованная ему плодом дьявола) не объясняется. Так же, отличается озвучка атак Луффи: в OVA у них «резиновое» звучание.

Роли озвучивали 
 Рассказчик — Икуя Саваки.
 Монки Д. Луффи — Урара Такано.
 Ророноа Зоро — Ватару Такаги.
 Нами — Мэгуми Тоёгути.
  — Дзюн Танака.
  — Норио Вакамото.

Ссылки 
 OVA «One Piece: Defeat the Pirate Ganzak!» на сайте Production I.G 
 Манга «One Piece: Defeat the Pirate Ganzak!» в Shueisha Book Navi 

Аниме 1998 года
One Piece